Hieronim Wincenty Rusiecki lub Rut-Rusiecki (1894–1923) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, oficer armii rosyjskiej i 9 pp Leg., kawaler Virtuti Militari
 Hieronim Rusiecki (1895–1920) – podporucznik piechoty Wojska Polskiego, oficer 202 pp, kawaler Virtuti Militari

Przypisy

Bibliografia